Departament Iguazú
 Park Narodowy Iguazú
 Wodospady Iguazú

Zobacz też:
 Puerto Iguazú – miasto w Argentynie
 Port lotniczy Cataratas del Iguazú